Crisis (álbum)
Crisis (filme)
Crisis (seriado)
Desambiguação